Мужская сборная Ирана по волейболу  — команда, представляющая Иран на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Иранской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 11-е место.

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Азии

Выступления на Кубках мира

Выступления на Всемирных Кубках чемпионов

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
Профиль сборной Ирана на сайте Чемпионат мира 2014

Иран
Волейбол в Иране
Волейбол